ŠK Odeva Lipany (celým názvem: Športový klub Odeva Lipany) je slovenský fotbalový klub, který sídlí ve městě Lipany v Prešovském kraji. Založen byl v roce 1925 pod názvem ŠK Lipany. Od sezóny 2018/19 působí ve druhé fotbalové lize. Klubové barvy jsou zelená a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na městském stadionu Lipany s kapacitou 5 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1925 – ŠK Lipany (Športový klub Lipany)
 1937 – ŠK Slávia Lipany (Športový klub Slávia Lipany)
 1946 – ŠK Sokol Lipany (Športový klub Sokol Lipany)
 1960 – TJ Odeva Lipany (Telovýchovná jednota Odeva Lipany)
 1970 – TJ OZKN Lipany (Telovýchovná jednota Odevné závody kapitána Nálepku Lipany)
 1990 – FK Odeva Lipany (Futbalový klub Odeva Lipany)
 1994 – FK Odeva Dukla Lipany (Futbalový klub Odeva Dukla Lipany)
 ŠK Odeva Lipany (Športový klub Odeva Lipany)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1964–1965: I. A trieda  – sk. C
 1965–1972: Krajský přebor – sk. Východ
 1972–1979: I. A trieda  – sk. Východ
 1989–1992: I. A trieda  – sk. Východ
 1992–1993: Divize – sk. Východ
 1993–1994: 4. liga 
 1994–2005: 3. liga – sk. Východ
 2005–2006: 2. liga
 2006–2016: 3. liga – sk. Východ
 2016–2017: 2. liga – sk. Východ
 2017–2018: 3. liga – sk. Východ
 2018–: 2. liga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky 
 Profil klubu na futbalnet.sk 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1925
Odeva